Bullets, Blunts in ah Big Bankroll — восьмий студійний альбом американського репера Андре Нікатіни, виданий 18 травня 2004 р. лейблом Nicky Rose I.N.C. Виконавчий продюсер: Андре Нікатіна. Оформлення: SERIOUS Art & Graphics. Ілюстрація: Ян Вісенте.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Андре Нікатіни
Англомовні музичні альбоми